ICZN ist die Abkürzung für:
 den International Code for Zoological Nomenclature, siehe Internationale Regeln für die Zoologische Nomenklatur
 die International Commission on Zoological Nomenclature

Abkürzung